Полевая — река в России, находится в Калининградской области. Устье реки находится в 30 км по левому берегу реки Инструч. Длина реки составляет 12 км, площадь водосборного бассейна — 14,7 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Преголя. Относится к речному бассейну реки Неман и рекам бассейна Балтийского моря (российская часть в Калининградской области).

Код объекта в государственном водном реестре — 01010000212104300010039.

Примечания 

Притоки Инструча
Реки Калининградской области